Chiesa di San Venanzio (Ascoli Piceno)
 Chiesa di San Venanzio (Copparo)
 Chiesa di San Venanzio (Fivizzano)